Die 82. Tour de Suisse führte ab dem 9. Juni 2018 über neun Etappen bis zum 17. Juni 2018. Sie war ein Rennen der UCI WorldTour 2018. Es war das 24. von insgesamt 37 Rennen dieser Serie.

Teilnehmer 
Startberechtigt sind alle UCI WorldTeams. Dazu kommen drei Professional Continental Teams, die vom Veranstalter eine Wildcard erhielten.

Etappenübersicht 
Die Tour de Suisse 2018 begann mit einem Mannschaftszeitfahren in Frauenfeld im Kanton Thurgau und endet mit einem Einzelzeitfahren in Bellinzona im Kanton Tessin.

Etappen

1. Etappe: Frauenfeld – Frauenfeld (MZF)

2. Etappe: Frauenfeld – Frauenfeld

3. Etappe: Oberstammheim – Gansingen

4. Etappe: Gansingen – Gstaad

5. Etappe: Gstaad – Leukerbad

6. Etappe: Fiesch – Gommiswald

7. Etappe: Eschenbach SG – Arosa

8. Etappe: Bellinzona – Bellinzona

9. Etappe: Bellinzona – Bellinzona (EZF)

Gesamtwertung

Wertungstrikots 
Die Tabelle zeigt den Etappensieger und den Führenden in der jeweiligen Wertung nach der jeweiligen Etappe an.

Teilnehmerfeld

Weblinks 

 Offizielle Website der Tour de Suisse 2018
 

2018
Radrennen 2018